

Toponyme 
 Kabwe, est une localité de la République démocratique du Congo ;
 Kabwe est une ville de Zambie anciennement dénommée Broken-Hill 
Homonymie de toponyme